Hampshire, een niet-stedelijk graafschap, gelegen aan de zuidkust van Engeland
 Hampshire (Illinois), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Illinois
 Hampshire County (Massachusetts), een county in de Amerikaanse staat Massachusetts
 Hampshire County (West Virginia), een van de 55 county's in de Amerikaanse staat West Virginia
 New Hampshire, een van de staten van de Verenigde Staten, die behoort tot de regio New England
 Hampshire (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië